Гербст () німецькою мовою означає «осінь». Термін може мати інші значення.

Прізвище 
 Джон Едвард Гербст (* 1952) — американський дипломат, 5-й Надзвичайний і повноважний посол США в Україні (2003—2006).
 Едуард Гербст (1820—1892) — австрійський правник і державний діяч, професор кримінального права, ректор Львівського університету (1853—1854).
 Йоганн Фрідріх Вільгельм Гербст (1743—1807) — німецький натураліст та ентомолог, автор низки багатотомних праць та першоописів комах.
 Манассе Гербст (1913—1997) — німецькомовний актор німого кіно, дитина-актор, театральний актор та співак.
 Райнфрід Гербст (* 1978) — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст.

Див. також 
 Гербест